Grand quartier général (GQG) steht für: 

 das Grand Quartier Général (1914–1919), französisches Oberkommando im Ersten Weltkrieg 

 das französische Oberkommando (Grand Quartier général français (1939–1940) in der französischen Wikipedia), das vor dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt wurde und das bis zum Ende des Westfeldzugs der Wehrmacht bestand. Dieser endete am 22. Juni 1940 mit dem Waffenstillstand von Compiègne (1940) 

 das Grand quartier général des puissances alliées en Europe (englisch Supreme Headquarters Allied Powers in Europe), siehe SHAPE